#перенаправление Троцкий, Лев Давидович